Mareuil (Charente)
 Mareuil (Dordonha)